Samosprávná obec (estonky omavalitsus) je nižší samosprávné územní jednotka v Estonsku. Každá obec disponuje vlastními úřady výkonné a zákonodárné moci.

Obce v Estonsku jsou dvojího typu:
 Obce městského typu (estonsky linn)
 Obce venkovského typu (estonsky vald)

Po rozsáhlé správní reformě z roku 2017 se počet obcí ustálil na čísle 79 (z toho 15 obcí městského typu a 64 obcí venkovského typu). Nejlidnatější obcí je Tallinn, ve kterém žije přibližně třetina všech obyvatel státu. Nejmenší obec Ruhnu má pouhých 131 obyvatel. Rozlohou největší je obec Saaremaa, která zahrnuje stejnojmenný největší estonský ostrov. Samosprávné obce sestávají z měst (linn), městysů (alev), městeček (alevik) a vesnic (küla). V roce 2020 existovalo v Estonsku 47 měst, 12 městysů, 187 městeček a více než 4,4 tisíce vesnic.

Přehled obcí 
Následující tabulka zahrnuje všech 79 obcí. Primárně jsou seřazeny podle příslušnosti ke kraji a abecedy. Řádky lze však též seřadit podle typu obce, počtu obyvatel, rozlohy obce a hustoty zalidnění.

Mapy obcí

Odkazy

Reference

Související články 
 Administrativní dělení Estonska
 Kraje v Estonsku
 Seznam měst v Estonsku
 Seznam estonských městysů
 Seznam estonských městeček

Externí odkazy